Ministério da Agricultura (Azerbaijão)
 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — Brasil
 Ministério da Agricultura (Suécia)
 Departamento de Agricultura dos Estados Unidos

Portugal
 Ministério da Agricultura (Portugal)
 Ministério da Agricultura, Comércio e Pescas
 Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
 Ministério da Agricultura, Florestas e Alimentação
 Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural
 Ministério da Agricultura e do Mar 
 Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
 Ministério da Agricultura e Pescas
 Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação
 Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas

Desambiguações de política